Dalen, laagten in een landschap
 Dalen (luchtvaart), het verliezen van hoogte door een vliegtuig
 Dalen (Nederland), dorp in de gemeente Coevorden en voormalige gemeente in Nederlandse provincie Drenthe
 Dalen (Noorwegen), dorp in de gemeente Tokke in de Noorse provincie Vestfold og Telemark
 Dalen, de oude naam van het plaatsje Rheindahlen